Plzeňské Předměstí (Pilsener Vorstadt) steht für folgende Orte in Tschechien:
* Plzeňské Předměstí (Rokycany), Ortsteil von Rokycany, Okres Rokycany
 Plzeňské Předměstí (Horšovský Týn), Ortsteil von Horšovský Týn, Okres Domažlice
 Plzeňské Předměstí (Beroun), Vorstadt von Beroun, Okres Beroun